

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom :
 Günther Krampf, (1899-1950), directeur de la photographie autrichien ;
 Heinrich Krampf, (1888-1963), militaire allemand.
Krampf, (1995), producteur de musique électronique, DJ, ingénieur du son, photographe et directeur artistique.

Homonymie de patronyme